

Film en televisie
Bewitched, een Amerikaanse sitcom die liep van 1964 tot 1972
Bewitched (2005), een Amerikaanse film naar de serie uit 2005
Bewitched (1945), een film noir uit 1945

Muziek
Bewitched (band), een Zweedse band
Bewitched (album), een album van Luna
B*Witched, een Ierse popgroep